Кладбища Салавата — кладбища, находящиеся на территории города Салавата. В городе расположено 3 кладбища, два из них — действующие.

Действующие 
Новые кладбища расположены  на возвышенности на высоте около 80 м выше в 116-м квартале. С территории кладбищ виден весь город Салават, а также дома города Ишимбая. На кладбищах отсутствует колумбарий, постройка которого предполагалась в советские годы.

До новых кладбищ можно добраться от Салаватского автовокзала на автобусе или маршрутном такси № 1, 7, до старого кладбища — на автобусе или маршрутном такси № 5.

Новое №1 
Первое новое кладбище расположено за 111-м кварталом. Кладбище функционирует с 1972 года, огорожено бетонным забором и зарастает деревьями, посаженными у могил. Свободных для захоронения мест на кладбище практически не осталось. Захоронения производятся к родственникам или по разрешению главы администрации г. Салавата с учётом заслуг умершего (погибшего) перед Башкортостаном и городским округом «город Салават».
Размеры кладбища 445-710 м. 

На Новом кладбище захоронены:

 Трубанов В.Е.  (1976—1996) — Герой России.
 Бекетов В.С.  (1924-1991) - Герой Советского Союза. Участник ВОВ.
 Никишенков М. К. (1955-2005) — бывший генеральный директор ОАО «Салаватстрой». Похоронен с сыном, Никишенковым К.М. Почётный гражданин г. Ишимбая, почётный гражданин г. Салавата, внуком и женой.
 Бочкарев А.П.(1963-1982) — участник Афганской войны.
 Каримов Р.Р. (1963-1983) — участник Афганской войны.
 Бабиков В.Н. (1979-1999) — участник боев в Чечне.
 Пищаев, Павел Михайлович (1925-2004) — директор завода серной кислоты и катализаторов Салаватского нефтехимического комбината, почётный гражданин города Салавата.

Новое №2 

Второе новое кладбище расположено севернее первого за 111 кварталом. В настоящее время это основное действующее кладбище в Салавате. Могилы на кладбище роют экскаваторы. Зимой работают бурильные машины.
Площадь кладбища - 10 га. Кладбище не огорожено и не имеет четких границ, так как там постоянно производятся захоронения.  Погребение умерших осуществляется ежедневно с 10 часов до 16 часов.

На Новом №2 кладбище захоронены:
 Алимов Ю.Б. (1921-2005) — бывший глава администрации города Салавата.
 Сидоров Р.С. (1984-2003) — участник боев в Чечне.

На кладбище есть аллея участников Великой Отечественной войны, часовня.

Старое кладбище 
Старое кладбище расположено в северной части города на улице Чапаева, д.52. Площадь кладбища 7 га (200х350м). Кладбище густо заросло деревьями. На кладбище хоронили с 1949 по 1972 год. В настоящее время оно закрыто для захоронений. 

На кладбище похоронены:

 Сухоруков А.Я. (1919-1973) - Герой Советского Союза. Участник ВОВ,
 Кузнецов А.Г. (1919-1974) - заслуженный художник Башкирии,
 Филаретов Н.А. - первый директор (1947-1949, 1949 - 1950) ОАО «Газпром нефтехим Салават».

Интересные факты 

На новом кладбище есть вода для полива цветов. По кладбищу протянут водопровод.

Ежегодно к 9 мая возле памятников Героев Советского Союза на кладбищах проводится возложение цветов от администрации города Салавата.

Рядом с новыми кладбищами располагаются мастерские по изготовлению памятников. Памятники изготавливают в основном из бетона, мрамора и мраморной крошки.

Нынешнее действующее кладбище будет заполнено через 3-4 года. Поэтому принято решение, что рядом с ним будут открыты еще два по 42 гектара — с западной и северо-западной сторон. Одно из них будет мусульманским, другое — христианским.

Примечания

Ссылки 
Положение об организации ритуальных услуг в Салавате и содержании мест захоронения на территории городского округа город Салават республики Башкортостан

Кладбища Башкортостана
Культовые сооружения Салавата